Esistono due cardinali chiamati Cardinal Latino, entrambi della famiglia Orsini: 

Latino Malabranca Orsini, domenicano, Vescovo di Ostia e Velletri dal 1278 al 1294;
Latino Orsini (1411-1477), Arcivescovo di Trani, Vescovo di Urbino e Vescovo di Albano.